Такмичење у Београдском подсавезу одвијало се у 4 степена:

 Подсавезна лига Београда,
 -{I}- Разред,
 -{II}- Разред и
 -{III}- Разред

Победници првенстава, другопласирани и ко је испао 
{| bgcolor="#FF F8 DC" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- bgcolor=" #C0FFC0 DC" align="center"
!Сезона
!Група
!Бр. клуб.
!style="text-align:left" |Пласман
!style="text-align:left" width="150"|Екипе
!Бодова
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|rowspan="3"| 1953/54.||rowspan="3"|„А”||rowspan="3"| 12 ||||style="text-align:left"| „21. Мај“, Раковица || 37
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|||style="text-align:left"| Палилулац, Крњача || 35
|- bgcolor="#efefef" align="center"
| ||style="text-align:left"| Јадран || 7
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|rowspan="4"| 1958/59.||rowspan="4"|„Ц”-е ||rowspan="4"| 12 ||||style="text-align:left"|Дунавац, Гроцка || 33
|- bgcolor="#efefef" align="center"
|||style="text-align:left"| Палилулац, Крњача || 32
|- bgcolor="#efefef" align="center"
| ||style="text-align:left"| БСК, Борча || 13
|- bgcolor="#efefef" align="center"
| ||style="text-align:left"| Млади текстилац || 11
|}
 као најлошије пласирани тим -{II}- разреда Београдског подсавеза
такмичење наставља у -{III}--ем разреду Београдског подсавеза.

Учешће и пласман клубова по сезонама 
{| style="margin:left; background:#f9f9f9; font-size:90%; text-align:center;" class="wikitable"
|-
|style="text-align:right"|#||style="text-align:left"|Екипа ||53/54||58/59
|-
!style="text-align:right"|1||style="text-align:left"| „21. Мај“
|style="background:#C0FFC0;"| ||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|2||style="text-align:left"| Палилулац, Крњача
|style="background:#C0FFC0;"| || style="background:#C0FFC0;"|
|-
!style="text-align:right"|3||style="text-align:left"| Напредак
|style="background:#C0FFC0;"| ||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|4||style="text-align:left"| Кошутњак
|style="background:#C0FFC0;"|4 ||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|5||style="text-align:left"| Кнежевац
| style="background:#C0FFC0;"|5|| style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|6||style="text-align:left"| Михајло Пупин
|style="background:#C0FFC0;"|6 || style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|7||style="text-align:left"| Победа
|style="background:#C0FFC0;"|7||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|8||style="text-align:left"| Железник
| style="background:#C0FFC0;"|8|| style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|9||style="text-align:left"| Црвена звезда, ММЛ
| style="background:#C0FFC0;"|9 ||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|10||style="text-align:left"| Младост, Кнежевац
| style="background:#C0FFC0;"|10||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|11||style="text-align:left"| Макиш
| style="background:#C0FFC0;"|11||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|12||style="text-align:left"| Јадран
| style="background:#C0FFC0;"|12||style="background:#ffe4e1;"|X
|-
!style="text-align:right"|13||style="text-align:left"| Дунавац, Гроцка
| style="background:#ffe4e1;"|X|| style="background:#C0FFC0;"|
|-
!14||style="text-align:left"| Пољопривредник, Падинска Скела
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|
|-
!15||style="text-align:left"| Партизанка
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|4
|-
!16||style="text-align:left"| Спорт
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|5
|-
!17||style="text-align:left"| Власина, Беогад
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|6
|-
!18||style="text-align:left"| Сутјеска, Беогад
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|7
|-
!19||style="text-align:left"| Југославија, Беогад
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|8
|-
!20||style="text-align:left"| Винча
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|9
|-
!21||style="text-align:left"| Елан
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|10
|-
!22||style="text-align:left"| БСК, Борча
|style="background:#ffe4e1;"|X||style="background:#C0FFC0;"|11
|-
!23||style="text-align:left"| Млади текстилац
| style="background:#ffe4e1;"|X || style="background:#C0FFC0;"|12
|}

Референце

Спољашње везе 

 Фудбалски савез Београда - званични сајт
 Списак фудбалских клубова у Србији

Фудбалске лиге у Србији
Фудбал у Београду